Франкоти́п — результат механического франкирования почтовых отправлений, как правило, исходящих от крупных государственных ведомств, коммунальных служб, научных учреждений, деловых структур, общественных организаций и т. д. Представляет собой оттиск знака почтовой оплаты вместе или рядом с календарным почтовым штемпелем.

Особенности 

Необходимость использования франкотипа вызывается большими объёмами исходящей служебной переписки в той или иной организации. Осознав необходимость механизации , организация часто заключает договор с почтовым ведомством и получает право самостоятельной франкировки своих почтовых отправлений с помощью специальных франкировальных машин. В качестве примера такой организации можно привести Пенсионный фонд Российской Федерации, который ежегодно рассылает уведомления о состоянии лицевых счетов десяткам миллионов человек.

Как правило, франкотип печатается в одну краску (по правилам Всемирного почтового союза — красную, однако это условие соблюдается не всеми). Рисунок его достаточно примитивен: один или несколько овалов, кругов, квадратов, прямоугольников, многоугольников с цифрами внутри, обозначающими номинал отправления в текущей валюте. Он является частью единого оттиска, содержащего также исходящую дату отправления, название и порой государственную принадлежность организации-отправителя, иногда небольшие тексты рекламного и агитационного характера.

В некоторых странах (Франция, США) франкотипы могут проставляться не только непосредственно на отправлениях, но и на специальных бумажных , наклеиваемых на отправления. Это актуально в случаях, когда последнее обладает большим, нестандартным объёмом и его становится сложно франкировать машиной. Впрочем, такие ленты можно встретить и на письмах.

Классификация 
Франкотипы можно классифицировать по следующим признакам:
 по типу применяемых франкировальных машин и, соответственно, по внешнему оформлению почтового штемпеля и знака почтовой оплаты
 по названиям организаций, применяющих франкировальные машины

История 

Предшественники франкотипов известны с XIX века. Однако в то время переписка почтой не достигала масштабов, достаточных для окупаемости механизации ручного труда по франкировке почтовых отправлений, поэтому подавляющее большинство таких попыток ограничивались краткосрочными экспериментами. Первую удачную попытку внедрения франкотипов предпринял , поставивший машину собственной конструкции почте Норвегии в 1903 году.

Следующей страной, применившей франкотипы, стала в 1904 году Новая Зеландия. Дальнейшее распространение франкотипов произошло по окончании Первой мировой войны: с 1922 года франкировальные машины ввела Великобритания, с 1923 — Германия и Швейцария, с 1924 года — Франция и т. д. Большое значение для распространения франкотипов получили решения  (Мадрид, 1920), разрешившего их использование в международном почтовом сообщении.

Современное состояние 
Сегодня франкировальные машины используются в большинстве стран мира, а доходы от такого способа франкирования значительно превышают доходы от продажи собственно почтовых марок (особенно в США и Великобритании). Франкотипы получили полное признание наравне с другими знаками почтовой оплаты.

Франкотипы СССР и России 
Франкировальные машины для обработки служебной корреспонденции в СССР начали использоваться с 1927 года. Их устанавливали в почтовых организациях и в ведомствах непосредственных отправителей по договору с предприятиями связи.

Первоначально почтой СССР использовалась франкировальная машина «Франкотип», от которой и пошло название оттиска франкировочного штемпеля. Машина наносила на почтовое отправление знак, заменяющий почтовую марку, где в зависимости от веса и вида отправления изменяется трёхзначное число суммы почтового сбора, а также календарный штемпель, название и адрес организации. Иногда наверху проставлялся порядковый номер отправления, предназначенный для контроля над отправкой корреспонденции. Соответственно, оттиски таких франкотипов состояли из трёх частей. Слева — обычный почтовый штемпель с указанием наименования отделения связи, обслуживающего эту франкировальную машину. Справа — собственно знак почтовой оплаты, где в восьмиугольной рамке выгравирован текст «Почта СССР», пятиконечная звезда с серпом и молотом и цифры суммы почтового сбора в копейках. Центральную часть франкотипа представляет собой название и почтовый адрес учреждения, организации или предприятия, чьи почтовые отправления франкируются таким способом.

По мере износа «Франкотипы» заменяются в России машинами типа «Посталия». Они используют клише с трёх- и четырёхзначными числами, календарный штемпель расположен между знаком и названием, адресом, фирменной эмблемой отправителя. Элементы оформления отечественных франкировочных штемпелей, как правило, аскетичны, а сами они сугубо функциональны. Они не имеют дополнительных рисунков, агитационного или рекламного текста и т. д.

Коллекционирование 
Коллекционирование франкотипов является одной из областей филателии и называется механофилия, хотя такой термин не общепринят.

Интерес филателистов к франкотипам, в силу скудности изобразительных возможностей франкотипов, сравнительно небольшой, хотя в некоторых государствах существуют общества, объединяющие их собирателей, издаётся соответствующая специальная литература. В 1970-х—1980-х годах, наблюдая скачкообразный рост использования механической франкировки, часть филателистической общественности стала опасаться вытеснения обычных марок из повседневного обращения. Однако последнее было связано не только с распространением франкотипов (которые не вышли за пределы коммерческой переписки), сколько с падением объемов частной переписки, вызванного развитием новых средств связи (мобильная телефония, интернет). Например, по состоянию на 2008 год 80 % заказных писем, обрабатываемых «Почтой России», исходило от различных бюджетных организаций.

См. также

Примечания

Литература 
 Горцев П. Штемпель вместо марки // Северо-Кавказский коллекционер. — Ростов-на-Дону, 1930. — № 10 (32).
 Ильичёв Л. Франкирует машина // Филателия. — 1994. — № 3. — С. 42—45.
 Стадницкий Г. Немарочная франкировка писем // Филателия СССР. — 1975. — № 10. — С. 26—27.

Ссылки 

 «Франкировальный штемпель» — глава из электронной книги «Мир филателии» В. А. Новосёлова (Смоленск) на сайте Союза филателистов России «Мир м@рок»
 
 

Знаки почтовой оплаты